Portezuelo kan syfta på följande platser:

Argentina 

 El Portezuelo, Argentina,

Chile 

 Portezuelo kommun, Chile, Provincia de Ñuble,

Mexiko 

 San Juan Portezuelo, ort, Puebla, Atlixco, 
 Portezuelo, Hidalgo, Tasquillo, 
 Portezuelo, Querétaro Arteaga, Cadereyta de Montes, 
 Portezuelo, Sinaloa, 
 El Portezuelo, Ameca, 
 Portezuelo, Veracruz, Manlio Fabio Altamirano,

Spanien 

 Portezuelo, Spanien, Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Portezuelo kommun, Spanien, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar